Rendezvous ([], französisch Rendez-vous ‚Verabredung‘) steht für:

  ein Stelldichein (umgangssprachlich)
 Rendezvous (Wien), ehemalige Poststation im Norden Wiens
 anderer Name für den Dianatempel (Valtice) in Tschechien
 Rendezvous (Pelzhandel), jährliche Treffen von Pelzjägern und -händlern zwischen 1825 und 1840

Kultur:
 Rendezvous (Band), deutsche Musikgruppe
 Rendez-vous (Jean-Michel-Jarre-Album) (1986), Studioalbum des französischen Musikers Jean Michel Jarre
 rendez-vous (Kabarett), literarisch-politisches Kabarett in Hamburg (1948–1993)
 Rendezvous (Karikatur), Karikatur des britischen politischen Karikaturisten David Low
 Rendez-vous (Radiosendung), Informationssendung auf Radio SRF 1

Filmtitel:
 Rendez-Vous (1985), französischer Spielfilm von André Téchiné
 Rendez-Vous (1997), deutscher Kurzfilm von Werner Fuchs
 Rendezvous (2005), deutscher Film von Alexander Schüler
 Rendezvous (2013), deutsch-französischer Kurzfilm von Sylvia Borges
 Rendezvous mit Joe Black, US-amerikanischer Film von Martin Brest aus dem Jahr 1998
 Rendezvous nach Ladenschluß, US-amerikanischer Film von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1940
 C’était un rendez-vous (1976), französischer Kurzfilm von Claude Lelouch
 Heimliches Rendezvous, deutscher Spielfilm von Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1949
 Tatort: Rendezvous, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahr 1990 von Martin Gies

Technik und Verkehr:
 Rendezvous (Raumfahrt), die gezielte Annäherung zweier Flugkörper oder einer Raumsonde an einen Himmelskörper
 getrenntes Anfahren des Notarztes und des Rettungswagens zum Einsatzort, siehe Rendezvous-System
 ein Fahrplansystem im öffentlichen Personennahverkehr, siehe Stadtbus#Rendezvous-Systeme
 Rendezvous (Informatik), in der Informatik ein Konzept zur Prozesssynchronisation und Interprozesskommunikation
 die frühere Bezeichnung für ein Protokoll für Peripheriegeräte von Apple und Zeroconf, siehe Bonjour (Apple)
 Buick Rendezvous, ein Automobilmodell des Herstellers Buick

Sonstiges:
 Rendezvous Rocks, Felsvorsprünge im Palmerland, Antarktika
Rendezvous Mountain, Bergmassiv in der Teton Range, Wyoming, USA
Rendezvous Peak, Berggipfel in der Teton Range, Wyoming, USA
Rendezvous (FFH-Gebiet), europäisches Schutzgebiet und nationales Naturdenkmal im Bezirk Břeclav, Tschechien

Siehe auch:

 Rendezvous mit dem Tod